Шамі́ль Мулла́мович А́кічев (*28 вересня 1951, м. Чебаркуль, Челябінська область, РРФСР, СРСР) — український краєзнавець, дослідник історії Конотопа та Конотопщини; науковий співробітник Конотопського міського краєзнавчого музею імені О. М. Лазаревського, голова Конотопського товариства Національної спілки краєзнавців України.

Біографія 

Шаміль Мулламович Акічев народився 28 вересня 1951 року в місті Чебаркуль Челябінської області (нині — Росія).

Освіта — вища історична, закінчив денне відділення історичного факультету Пермського державного університету в 1976 році.

З 1978 року працював вчителем історії та основ правознавства ЗОШ I—III ступенів села Чорноплатове Конотопського району Сумської області (Україна).

З 2003 року — пенсіонер.

Краєзнавством Ш. М. Акічев займається з 1976 року. Член Національної спілки краєзнавців України, голова її конотопського осередку.

Шаміль Акічев працював дослідником в архівах Конотопа, Ніжина, Сум, Чернігова, Дніпропетровська, Харкова, Києва для збору матеріалів по книзі «Звід пам'ятників історії та культури України. Сумська область» та створення хронології пам'ятних дат з історії Конотопщини, заповнення картотеки видатних особистостей Конотопа та Конотопського району.

Ш. М. Акічев — учасник всеукраїнських науково-практичних конференцій у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Сумах, Ніжині, Конотопі, Батурині. Автор численних краєзнавчих публікацій у газетах «Конотопський край», «Сільські горизонти», «Факти», «Київська Русь», «Сіверщина», «Лебн»; наукових журналах «Сумська старовина», «Сіверянський літопис»; один зі співавторів першого комплексного дослідження історії Конотопщини «Конотопщина: час, події, долі.» (К.: ВД «Фолігрант», 2005).

Коло історичних досліджень Шаміля Акічева — історія краєзнавства Конотопщини та Лівобережної України, історія Конотопської битви 1659 року, хронологія історії Конотопщини XV—XX століть, бібліографії нових видань з історії України, історія освіти і ЗМІ у Конотопі, історія культури Конотопщини, топоніміка Конотопського краю, геральдика Конотопа.

Праці 

 Конотопщина: час, події, долі: [іст.-краєзн. нариси] / Ш. М. Акічев [та ін.] — К. : Фолігрант, 2005. — 231 с.: фотоіл. — Бібліогр.: с. 227-228. — ISBN 966-96530-4-5
 Пам'ятні дати з історії Конотопщини. — Харків : Мачулін Л. І. [вид.], 2019. — 311 с. — Бібліогр.: с. 306-310. — 200 прим. — ISBN 978-617-7767-45-8

Посилання 
 Шаміль Акічев на Конотопському інформаційно-історичному порталі

Примітки 

Українські краєзнавці
Персоналії:Конотоп
Члени Національної спілки краєзнавців України
Татари Росії
Татари в Україні